Le tournoi de tennis du Queen's est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1962 se dispute à Londres du 18 au .

Rita Bentley remporte le simple dames. En finale, elle bat Lorna Cawthorn.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Justina Bricka et Margaret Smith.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis du Queen's

Navigation 

dames 1962
Queens
Sport en Angleterre en 1962
Tennis en juin 1962